Пи́тер Макко́ули (, 8 марта 1950, Новая Зеландия) — новозеландский актёр, родился 8 марта 1950. Снимался во многих телесериалах и фильмах, в основном у себя на родине.

Карьера 
Актёр снимался в таких телевизионных фильмах и сериалах, как «20,000 льё под водой» и «Затерянный мир сэра Артура Конан Дойла», в котором он играл профессора Джорджа Челленджера. Его персонаж в «Затерянном мире» — учёный, жаждавший доказать существование динозавров на плато в джунглях. Когда экспедиция оказалась отрезанной на плато, он и другие персонажи встречают таких вымерших существ, как динозавры и неандертальцы. Сериал выходил в эфир в течение 3 сезонов, пока не был отменён в связи с финансовыми вопросами.

С тех пор работал на BBC, занимаясь монтажом фильмов и телевизионных сериалов.

Фильмография

Внешние ссылки 
 
 Bio

Актёры Новой Зеландии
Родившиеся в 1950 году